

Œuvres 

 , un film britanno-néo-zélandais d', sorti le  ;
 , un album de , sorti le .

Autres 
Tracker peut aussi désigner :
 , un groupe de rock indé formé à Portland en 1998 ;
 Tracker, un logiciel qui permet l'indexation automatique de documents.
 Tracker, un type de logiciel de composition musicale
 Tracker, le terme anglais pour désigner un fonds indiciel ou une balise

Voir aussi 
 Tracker S-2FT, un avion bombardier d'eau
 Tracker solaire, une installation solaire de production d'énergie
 Chevrolet Tracker, un SUV de Chevrolet
 
 

Homonymie de titre